oksokwasy (oksykwasy) – kwasy tlenowe
 oksokwasy karboksylowe – kwasy karboksylowe zawierające oprócz grupy karboksylowej także grupę aldehydową lub ketonową (słowo „karboksylowe” można opuścić, jeśli z kontekstu wynika, że nie chodzi o synonim kwasów tlenowych), np. ketokwasy karboksylowe

Przypisy